DW steht als Abkürzung für:

 Data-Warehouse
 Dauerwelle(n)
 Dauerwohnung
 Deutsche Welle
 Deutsche Werkgemeinschaft, 1921 gegründete Gemeinschaft (siehe Deutschsozialistische Partei)
 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
 Diakonisches Werk der evangelischen Kirchen
 Dienstwohnung
 Doppelweiche, eine Eisenbahnweiche mit drei Strängen, siehe Weiche (Bahn)#Einfache Weichen
 Droga wojewódzka, polnische Woiwodschaftsstraßen
 Dynasty Warriors, Computerspiel 
 als Pseudonym für Dirk Windgassen (* 1964 oder 1965), einen deutschen Punksänger

DW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (für Dippoldiswalde)
 Großbritannien: Shrewsbury
 Polen: Wrocław

Organisationen und Unternehmen:

 Deutsche Wehrschaft, Dachverband völkischer Studentenverbindungen
 Deutsche Welle, deutsche Rundfunkanstalt mit Sitz in Bonn und Berlin
 Deutsche Welthungerhilfe
 Drum Workshop bzw. DW Drums, Drumset-Hersteller aus den USA

D&W steht für:

 D&W, deutsches Unternehmen für Autozubehör, Auto-Ersatzteile, Autoreparaturen, EU-Neuwagen und Modellfahrzeuge mit Sitz in Bochum

Siehe auch:
 

 
DW